Sezon 1977/1978 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1977/1978 pod wodzą trenera Gustavo Giagnoniego Roma zajęła 8. miejsce w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 8. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach